Gypsy kan syfta på:

 Gypsy ‒ en amerikansk musikal från 1959
 Gypsy (film, 1962) ‒  en amerikansk musikalfilm från 1962
 Gypsy (film, 1993) ‒ en amerikansk TV-film från 1993
 Gypsy jazz ‒ en jazzstil som sägs ha skapats av gitarristen Django Reinhardt i början av 1930-talet
 Gypsy Kiss ‒ ett brittiskt heavy metal-band på 1970-talet

Personer
 Gypsy Rose Lee
 Gypsy Smith

Se även
 Gypsy Creek ‒ flera
 Gypsy Island ‒ flera
 Gypsy Lake ‒ flera